Emmanuel Perrotin, né en 1968, est un galeriste français.
Henri Joseph Anastase Perrotin ( – ) était un astronome français.